Cambern ist der Familienname folgender Personen:

 Clay Cambern (1955–2011), US-amerikanischer Filmeditor
 Donn Cambern (1929–2023), US-amerikanischer Filmeditor